Denis de Bourgoing, (1897-1989, Vice-amiral, Commandant de la Marine nationale pendant la Guerre d'Indochine, Président de l'Académie du Morvan
 François Bourgoing, Oratorien auteur de deux ouvrages sur la psalmodie.
 François Bourgoing, religieux français (1585-1662), troisième supérieur général des Oratoriens.
 Hector de Bourgoing, (1934-1993), Footballeur international de nationalité Française et Argentine.
 Inès de Bourgoing, (1862-1953), infirmière, épouse du Maréchal Lyautey, fille de Philippe La Beaume de Bourgoing.
 Jean-François de Bourgoing, diplomate français (1748-1811)
 Jimmy Bourgoing, cofondateur du groupe de musique québécois les Colocs.
 Paul-Charles-Amable de Bourgoing, diplomate français, fils du précédent
 Père François Bourgoing, dominicain, ligueur français du 
 Philippe de Bourgoing, (1921-2007), homme politique français
 Philippe La Beaume de Bourgoing, (1827-1882) homme politique français, député de la Nièvre.